Traynor ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Traynor (1937–2002), US-amerikanischer Unternehmer und Pornograf
 Ian Traynor (1955–2016), britischer Journalist
 Oscar Traynor (1886–1963), irischer Politiker
 Paul Traynor (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Philip A. Traynor (1874–1962), US-amerikanischer Politiker
 Pie Traynor (1899–1972), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Trainor
 Treynor
 Trainer (Begriffsklärung)